Села:
 Червоний Ранок — Дніпропетровська область, Широківський район

 Червоний Ранок — колишня назва села Божок (Сумська область, Кролевецький район)
 Червоний Ранок — колишня назва села Ранок (Чернігівська область, Коропський район)

Див. також 
 Ранок (значення)